Араксаван — название нескольких населённых пунктов:
 Араксаван — село в Араратской области Армении.
 Араксаван — село в Джебраильском районе Азербайджана.